Гванелла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1909—1982) — швейцарский изобретатель.
 Гванелла, Луиджи (1842—1915) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник,